Lanzara – frazione del comune di Castel San Giorgio, in Campania, in provincia di Salerno
 Palazzo Lanzara – palazzo storico del comune di Nocera Inferiore, in Campania, in provincia di Salerno

Persone 
 Giuseppe Lanzara – avvocato e politico italiano
 Ivanoe Lanzara –  allenatore di calcio e calciatore italiano